In dieser Liste stehen alle Träger der Medal of Honor.

!
Auszeichnungen